Der Begriff Spodek steht für:
 Spodek (Arena), die Sport- und Veranstaltungsarena in Kattowitz
 Spodek (Mütze), eine Kopfbedeckung